Литтен () — различные значения:

 Персоналии
 Ганс Литтен (1903—1938) — немецкий адвокат

 Населённые пункты
 Литтен — деревня в коммуне Кубшюц, район Баутцен, земля Саксония